Barsac steht für:

 Barsac (Gironde), französische Gemeinde 
 Barsac (Weinbaugebiet), nach dieser Gemeinde benannt
 Barsac (Drôme), französische Gemeinde 
 Deckname des französischen Geheimdienstmitarbeiters Gustave Bertrand